

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Négysarok régió, Arizona, Colorado, Utah és Új-Mexikó közös határa
 Four Corners (Florida)
 Four Corners (Kalifornia)
 Four Corners (Maryland)
 Four Corners (Minnesota)
 Four Corners (Montana)
 Four Corners (Newark)
 Four Corners (Oklahoma)
 Four Corners (Jackson megye, Oregon)
 Four Corners (Marion megye, Oregon)
 Four Corners (Texas)
 Four Corners (Virginia)
 Four Corners (Burnett megye, Wisconsin)
 Four Corners (Douglas megye, Wisconsin)
 Four Corners (Langlade megye, Wisconsin)
 Four Corners (Monroe megye, Wisconsin)
 Four Corners (Wyoming)

Film 
 Four Corners, dél-afrikai film
 Four Corners, ausztrál televíziós sorozat
 Four Corners, amerikai televíziós sorozat

Zene 
 Four Corners, Yellowjackets-album